

Astronomia
2405 Welch – asteroide

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Welch – città della Contea di Craig, Oklahoma
 Welch – città della Contea di McDowell, Virginia Occidentale

Persone
Bob Welch – musicista statunitense
Brian Welch – cantante e polistrumentista statunitense
Bruce Welch – chitarrista, cantante e produttore discografico britannico
Christopher Evan Welch – attore statunitense
Florence Welch – cantautrice britannica
Gillian Welch – cantautrice statunitense
Greg Welch – triatleta australiano
Jane Welch – scrittrice britannica
Johnny Welch – comico, attore e scrittore messicano
Lew Welch – poeta statunitense
Michael Welch – attore statunitense
Peter Welch – politico e avvocato statunitense
Raquel Welch – attrice statunitense
Reginald Courtenay Welch – calciatore inglese
Tahnee Welch – attrice statunitense
Thomas Anthony Welch – vescovo cattolico statunitense
William Henry Welch – medico e patologo statunitense